Тамарін Танасугарн була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки її перемогла Анджелік Кербер у чвертьфіналі.

2-га сіяна Маріон Бартолі виграла титул, у фіналі перемігши 1-шу сіяну і переможницю Відкритого чемпіонату США Саманту Стосур з рахунком 6–3, 6–1.

Сіяні гравчині

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Кваліфікаційна сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій Кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
Main Draw 
 Qualifying Draw 

Hp Open, одиночний розряд
HP Open 2011